Wanne steht für:

 Wanne (Gefäß), Behältnis zur Aufnahme von Flüssigkeiten
 Badewanne
 Auffangwanne, Sicherheits-Auffangbecken für den Inhalt von Tanks
 Glasschmelzwanne im Glasherstellungsprozess
 Kellerwanne, Betonwanne eines Hauses: Braune Wanne, Schwarze Wanne oder Weiße Wanne
 LHGL-Wanne, Form eines Scheinwerfers
 Wanne (Panzer), Rumpf eines Panzers
 Wanne, Führung einer Straße oder Bahntrasse durch eine Senke, siehe Höhenplan #Entwurfselemente
 Wanne (Einheit), altes Heumaß
 flacher Korb zum Reinigen des Getreides, siehe Wannenmacherei
 ein ehemaliger gesicherter Mannschaftstransportwagen der Berliner Polizei, siehe Mercedes-Benz T 2

Wanne ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Wanne, ehemalige Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, siehe Wanne-Eickel
 Wanne (Herne), Stadtteil von Herne, Nordrhein-Westfalen
 Wanne (Stadtbezirk), Stadtbezirk von Herne, Nordrhein-Westfalen
 Wanne (Bretten), Stadtteil von Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wanne (Trois-Ponts), Ort in der Provinz Lüttich, Belgien
 Wanne (Tübingen), Stadtteil von Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Fließgewässer:
 Wanne (Haune), rechter Zufluss der Haune in Margretenhaun (Petersberg), Landkreis Fulda, Hessen
 Wanne (Möhne), linker Zufluss der Möhne in Niederbergheim (Warstein), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Wanne (Quamecke), rechter Zufluss der Quamecke bei Sichtigvor (Warstein), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Wanne (Ruhr), rechter Zufluss der Ruhr bei Niedereimer (Arnsberg), Hochsauerlandkreis

Berg:
 Wanne (Baar) (778 m), in der Baar bei Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, siehe Aussichtsturm Wanne
Naturschutzgebiet:

 Wanne, Magerwiese bei Pfullingen unterhalb des Schönberges (siehe dort)

Wanne ist der Familienname von:
 Hampus Wanne (* 1993), schwedischer Handballspieler

Siehe auch:
 Ouanne
 Vanne (Begriffsklärung)
 Wannebach